Kelala (woreda)
 Circonscription de Kelala